— японский футболист.

Карьера 
Ямада начал свою профессиональную карьеру в 1997 году в клубе «Верди Кавасаки». 2002 году, на следующий сезон после переезда клуба в Токио, Ямада стал капитаном команды. В общей сложности за 9 лет выступлений в составе клуба он сыграл почти в 300 матчах.

Перед началом сезона 2006 года Ямада перешёл в клуб «Сересо Осака».

В декабре 2006 года, после ухода из «Осаки», Ямада ездил на просмотр в австралийский клуб «Аделаида Юнайтед», но из-за сложностей с получением рабочей визы договор с ним подписан не был. По возвращении на родину он подписал контракт с клубом «Иокогама», для которого сезон 2007 был дебютным в первой Джей-лиге. В следующем сезоне Ямада был выбран капитаном команды, игравшей уже во второй Джей-лиге.

Сезон 2009 он провёл в другой команде второго дивизиона — «Саган Тосу».

В начале 2010 года Ямада стал игроком клуба Североамериканской футбольной лиги «Тампа-Бэй». В 2012 году он помог клубу, переименованному перед началом сезона в «Тампа-Бэй Раудис», выиграть титул чемпионов лиги. В «Тампе» Ямада находился в течение 5 лет, до конца 2014 года.

С 2015 года Ямада выступал в клубах японских низших лиг.

Национальная сборная 
С 2003 по 2004 год сыграл за национальную сборную Японии 4 матчей. Также участвовал в Кубке Азии по футболу 2004 года.

Статистика за сборную

Достижения

Сборная 
Япония
 Кубка Азии: 2004

Командные 
Токио Верди
 Кубок Императора: 2004

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Токио Верди»
Игроки ФК «Сересо Осака»
Игроки ФК «Иокогама»
Игроки ФК «Саган Тосу»
Игроки ФК «Тампа-Бэй Раудис»